

Persone 
 Eumelo di Corinto – poeta dell'Antica Grecia, tra i fondatori di Siracusa;
 Eumelo di Fere – re di Fere, nell'Antica Grecia.

Mitologia 
 Eumelo – figlio di Admeto, durante la guerra di Troia giunse quinto nella corsa di carri indetta per onorare il defunto Patroclo.
 Eumelo – padre di Agrone, uomo dell'isola di Cos, trasformato in corvo per empietà.
 Eumelo – padre di Botre, di Corinto, che fu trasformato da Apollo in un uccello.
 Eumelo – padre che pianse il figlio Antea, caduto dal carro trainato da draghi della dea Persefone.